Спирити́зм (от  «душа, дух») — религиозно-философская доктрина, разработанная во Франции в середине XIX столетия Алланом Кардеком.

В России термин «спиритизм» принял более общее значение, став синонимом, с одной стороны, религиозной философии спиритуализма, с другой — так называемого «столоверчения», автоматического письма и спиритической практики (спиритические сеансы) в самом широком смысле слова.

Кардек во вступлении к «Книге Духов» заявил, что вводит новый термин «спиритизм» для обозначения своей доктрины, поскольку «новые понятия требуют новых названий». Однако слово тут же обросло многочисленными значениями, как правило, уничижительного толка, и стало применяться ко многим религиозным и оккультным движениям, в том числе: кандомбле, умбанде, каодаю, сантерии, а также к африканским традициям анимизма. Последователи спиритуализма в дальнейшем не раз пытались разграничить сферы двух понятий. А. Конан Дойль в «Истории спиритуализма» уточняет: «спиритизм есть часть спиритуализма, но не наоборот».

История создания 
Предтечами спиритизма (Modern Spiritualism) считают шведского философа Э. Сведенборга (1688—1772), автора теории «животного магнетизма» Ф. А. Месмера (1733—1815) и американского духовидца Э. Д. Дэвиса (1826—1910).

Аллан Кардек (настоящее имя — Ипполит-Леон-Денизар Ривайль) в 1850 году начал изучать паранормальные явления, происходившие на спиритических сеансах. C помощью дочерей своего друга, выполнявших роль медиумов, он узнал о своей «миссии», которая состояла в том, чтобы донести до человечества некие новые представления об устройстве мира и жизни в нём. Кардек, поверив в собственную избранность, взялся формировать собственное «священное писание» путём спиритических диалогов, задавая «духам» вопросы и записывая их ответы. Последние формулировались стуками или хлопками (с помощью условного кода), или побуквенно, на планшетке. Два года спустя Кардек решил, что получил достаточно информации, чтобы сформулировать (по его собственным словам) «совершенно новую теорию существования человечества, его судьбы и предназначения». Основные положения этой теории он изложил в «» (, 1856), за которой последовали «Книга медиумов» (, 1861), «Евангелие в трактовке духов» (, 1864) и другие.

Спиритизм Кардека пользовался популярностью в самых высоких сферах французского общества. А. Конан Дойль в  своей книге «История спиритуализма» писал: «Не секрет, что император Наполеон III увлекался спиритизмом и неоднократно приглашал Кардека в Тюильри, где долго беседовал с ним, обсуждая „Книгу Духов“».

Энн Блэкуэлл, переведшая все труды Кардека на английский язык, дала им следующие краткие характеристики:

Основная идея спиритизма 
Основная идея кардековского спиритизма состояла в том, что духовное развитие человечества движимо колесом реинкарнаций («перевоплощений»). «Окунаясь» в земную плоть, духи совершенствуются и очищаются, возвращаясь, чтобы переживать всё новые и новые испытания. Дух, прошедший все перевоплощения, становится «чистым» и переходит в вечную жизнь, наслаждаясь её блаженством. Все приобретенное духом в земном существовании им (по Кардеку) не утрачивается. Переродившиеся духи (согласно спиритизму) населяют разные планеты Вселенной.

Кардек утверждал, что эту свою концепцию получил из сообщений самих «духов». Один из них на вопрос: «Какова цель перевоплощения?» — ответил:

Реакция спиритуалистов 
Практически все без исключения спиритуалисты англо-американской школы (к которой принадлежали и русские исследователи) отвергли кардековский «спиритизм». Эмма Хардинг-Бриттен заявила, что многие медиумы получили сообщения, в которых «духи» либо опровергали теорию «перевоплощений», либо утверждали, что никогда о ней не слыхали. Уильям Хоуит, один из теоретиков раннего английского спиритуализма, писал:

А. Н. Аксаков опубликовал в 1875 году статью, в которой обвинил Кардека в том, что тот, будучи общепризнанным лидером французского спиритуализма, притеснял оппонентов, не согласных с его теорией; сам же последнюю всегда преподносил как неоспоримую догму. Кардек признавал лишь пишущих медиумов, которые (по словам Аксакова) «…как всем хорошо известно, психологически подвержены влиянию сомнительных идей», начисто отвергая медиумов «физических». Между тем, именно от последних поступали, как правило, сообщения, опровергавшие идеи кардековского спиритизма. Кардек (если верить статье Аксакова) «вынашивал план всеобщего осуждения физических медиумов, ссылаясь при этом на их якобы низкие моральные качества».
Аксаков заключает:

Дэниел Данглас Хьюм в комментарии к статье Аксакова также высмеял теорию перевоплощений:

Компромиссный взгляд на проблему предложил в своей «Истории спиритуализма» (1920) Артур Конан Дойль. Отметив связь кардековского спиритизма с теософией и некоторыми восточными философиями, он предположил, что «перевоплощение духов существует, но это явление не приобрело вселенского значения», и высказал мнение, что некоторые доказательства теории перевоплощений всё же были получены под гипнозом (в частности, в экспериментах Дероша).

Спиритизм и наука 
В 1870-х годах по инициативе Дмитрия Менделеева была создана «Комиссия для рассмотрения медиумических явлений», в которую вошёл ряд авторитетных учёных. Вывод комиссии был следующим: «Спиритические явления происходят от бессознательных движений или сознательного обмана, а спиритическое учение есть суеверие». Этот вывод Менделеев затем обобщил в брошюре под названием «Материалы для суждения о спиритизме».

С 8 по 11 сентября 1888 года на Всемирной выставке в Барселоне прошёл первый конгресс спиритистов из 10 стран — от Кубы до России. Представители планировали продемонстрировать научность своего занятия, увидеть поддержку известных спиритистов — астронома Камиля Фламмариона и Уильяма Крукса, но те на конгрессе не присутствовали.

Христианское отношение к спиритизму 
Некоторые христианские деятели определяют спиритизм как тяжкий грех, считая, что человек таким образом отвращается от Бога и обращается к дьяволу и духам нечистым, ссылаясь на Второзаконие 18:9-13:

9 Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии:

10 не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,

11 обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых;

12 ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии — то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего;

13 будь непорочен пред Господом Богом твоим

С точки зрения христианства, занятия спиритизмом инспирированы людям злыми духами, а само занятие спиритизмом может привести человека к одержимости бесами. Наиболее страшным, считает церковь, является то, что человек думает, что обращается к душам умерших, а на самом деле общается с бесами, которые могут явиться человеку в различных образах, в том числе и человеческих. В некоторых церковных кругах бытует мнение, что человек, занимающийся спиритизмом, со временем может заболеть неизлечимыми страшными заболеваниями.

Между тем, начиная с 30-х годов XX века, наметилось сближение спиритуализма и христианской церкви на Западе, в результате чего в 1931 году была создана Всемирная ассоциация христиан-спиритуалистов (GWSCA). В США возникла так называемая «Ложа Белого голубя» (), члены которой призывают не делать упор на общении с потусторонним миром, но вести праведную жизнь в соответствии с основополагающими принципами — как христианства, так и спиритуализма.

Сближение спиритуализма с христианством привело к тому, что в 1937 году Англиканская церковь образовала комиссию для проведения новых исследований спиритического феномена, которая в 1939 году обнародовала доклад, опубликованный во многих газетах мира (включая ), где о спиритуализме в целом говорилось сдержанно и уважительно. Одним из активистов спиритуализма, постоянно указывавших на родственность этого учения христианской догме, был А. Конан Дойль.

См. также 
 Спиритическая фотография
 «Спиритизм»
 Медиум
 Чод
 Цзягувэнь
 Дэцзяо

Примечания

Литература 
Аксаков А. Н. Предвестники спиритизма за последние 250 лет: Выдающиеся случаи самопроизв. медиум. явлений с 1661 г. и переход к эксперим. в 1848 г.  — Санкт-Петербург: тип. В. Демакова, 1895. — VIII, XXXII, 513 с.
Буткевич Т. И. Спиритизм, его историческое развитие, религиозно-философские воззрения и отношение к христианству / [Соч.] свящ. Т. Буткевича. — Харьков: тип. Окр. штаба, 1887. — [8], 129 с.
Быков В. П. Спиритизм перед судом науки, общества и религии: Лекции-беседы. — Москва: Е. И. Быковой, [1914]. — 517 с.
Гартман Эдуард фон. Спиритизм / Пер. с нем. А. М. Бутлерова. — Санкт-Петербург: А.Н. Аксаков, 1887. — [4], IV, 160 с.
 Подмор Франк. Спиритизм: Ист. и крит. исслед. / Пер. с англ. М. Петрово-Соловово, с добавл. пер. Т. 1—2. — Санкт-Петербург : тип. Спб. АО «Слово», 1904—1905. - 2 т.: Т. 1. — 1904. — VI, 322 с.;  Т. 2. — 1905. — 390, VII с.
 Прибытков В. И. Спиритизм в России от возникновения его до настоящих дней. — Санкт-Петербург: ред. журн. «Ребус», 1901. — [2], 148 с., 8 л. портр.

Ссылки 
 spiritiz.ru - Русский спиритический сайт
 Русский спиритический сайт // rassvet2000.narod.ru

Оккультизм
Нью-эйдж
Спиритуализм
Жизнь после смерти